Guido de Marco (1931-2010, homme politique maltais ;
 Mickael De Marco (1989-), joueur français de rugby à XV ;
 Monique de Marco (1953-), femme politique française ;
 Nicola De Marco (1990-), pilote automobile italien.